Gwido Kawiński (1891–), pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego
 Rudolf Kawiński (1887–), pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego
 Wojciech Kawiński (1939–), poeta